Andrássy Károly (?–1832) birtokos
Andrássy Károly (1792–1845) birtokos, országgyűlési követ